Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel Pacific Life Open) van 2004 vond plaats van 10 tot en met 21 maart 2004 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de zestiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2004. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet: 35 speelsters uit de top 50 hadden zich ingeschreven.

De Belgische titelverdedigster Kim Clijsters was het tweede reekshoofd. Zij kreeg een bye voor de eerste ronde, en won haar openingspartij in de tweede ronde. Voor haar derderondepartij moest zij evenwel verstek laten gaan, wegens een polsblessure.

Het eerste reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, bereikte de finale zonder ook maar één set te verliezen. In de eindstrijd versloeg zij de als derde geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport, en weer in twee sets. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar achttiende WTA-titel, de vierde van 2004.

De derde Belgische deelneemster, Els Callens, strandde in de eerste ronde.

Er deden geen Nederlandse speelsters mee.

Geplaatste speelsters 
Alle geplaatste speelsters kregen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en WTA-punten

Overige deelnemende speelsters uit de top 50 
34.  Shinobu Asagoe (WTA-48)
35.  Marion Bartoli (WTA-50)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Lindsay Davenport en Lisa Raymond hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Davenport speelde samen met Corina Morariu – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Raymond en Martina Navrátilová waren het derde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van het Russische team Anastasia Myskina en Vera Zvonarjova.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Russische koppel Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva in twee sets. Het was hun 22e gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

De Belgische Els Callens speelde samen met Meilen Tu uit de Verenigde Staten. Zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Indian Wells 2004
Indian Wells